L'Apache revolver è una rivoltella prodotta nel 1860.

Sviluppo
L'arma è stata progettata in Belgio nel 1860 da Louis Dolne.

Tecnica
Il revolver esclusivamente in azione doppia dispone di sei colpi in 7 mm Lefacheux con percussione a spillo. Quando il proiettile viene esploso dalla camera di sparo, passa attraverso un foro ricavato nella parte superiore del telaio sinistro, eliminando la necessità di una canna e riducendone di conseguenza le dimensioni.

L'arma integra in sé anche un tirapugni e una lama a scatto in caso di utilizzo nel combattimento corpo a corpo. Ogni componente può essere ripiegata su se stessa in modo da far occupare all'Apache il minimo spazio possibile quando non viene utilizzato o vi è la necessità di occultarlo. Vi è la totale assenza di organi di mira e la portata effettiva è limitata dalla mancanza di una canna.

Impiego
L'Apache è stata impiegata più volte dalla malavita francese per le sue doti di occultamento, in particolare dall'omonima banda parigina dell'inizio del '900.

Note

Altri progetti 

Rivoltelle